Аюла:
 Аюла — река в Республике Алтай
 Аюла — село в Республике Алтай